Eos hace referencia a varios artículos:

Mitología
 Eos, diosa de la aurora en la mitología griega;

Ciencias
 Eos (animal), género de aves Psittaciformes;
 Eos (revista), semanario dedicado a las ciencias de la Tierra;
 Canon EOS (Electro-Optical-System o Sistema Electro óptico) es un sistema fotográfico creado por la firma japonesa Canon Inc. 
 Volkswagen Eos, modelo de automóvil deportivo del fabricante alemán Volkswagen.

Astronomía
 (221) Eos, asteroide bautizado en honor de la diosa anterior;
 EOS: sistema de Observación de la Tierra, de NASA.

Informática
 EoS, acrónimo en inglés Ethernet sobre SDH/SONET (Telecomunicaciones).
 Elementary OS o eOS, distribución GNU/Linux basada en Ubuntu 12.04
 EOS, sistema centralizador basado en herramientas desarrolladas por la compañía Zetus.
 EOS IO, criptomoneda enfocada al desarrollo de aplicaciones descentralizadas.